Cachapoal puede referirse a diversos topónimos ubicados en Chile

Río Cachapoal, un río ubicado en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Provincia de Cachapoal, provincia perteneciente a la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Valle del Cachapoal, un valle formado por el río homónimo.
Valle del Cachapoal, una denominación de origen vinícola.
Pueblo de Cachapoal, poblado de la comuna de San Carlos, Región de Ñuble.
Cerro Cachapoal, cerro de la comuna de San Carlos, a sus pies se encuentra Pueblo de Cachapoal.
Puente Cachapoal, puente que cruza el río homónimo, y el estero homónimo en Cachapoal.